Арно Бинго (; род. 12 октября 1987) — французский гандболист, выступает за португальский клуб «Бенфика» и сборную Франции. Чемпион мира 2011 года.

Карьера 
Клубная
Арно Бинго начинал выступать в профессиональный гандбол, играя за клуб Виллефранше ен Божолес. Арно Бинго в 2005 году перешёл в клуб Вийёрбан, в котором провёл 4 сезона. В 2009 году Арно Бинго перешёл в французский клуб Трамбле, в котором провёл 7 сезонов, по итогам сезона 2015/16 клуб Трамбле вылетел во второй дивизион. В августе 2016 года стало известно, что Арно Бинго заключил контракт с клубом Монпелье.

В сборной
Арно Бинго выступает за сборную Франции с 2010 года. Всего за сборную Франции Арно Бинго сыграл 31 матча и забил 49 гола.

Статистика 
Статистика Арно Бинго.
Статистика Арно Бинго сезона 2017/18 указана 1.6.2018

Примечания

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/arnaud-bingo

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки сборной Франции по гандболу
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ГК «Бенфика»
Чемпионы мира по гандболу